

Geografia
Antartide
Benton – isola della Terra di Marie Byrd

Stati Uniti d'America
 Benton – città della contea di Lowndes, Alabama
 Benton – capoluogo della contea di Saline, Arkansas
 Benton – comunità non incorporata della contea di Mono, California
 Benton – capoluogo della contea di Franklin, Illinois
 Benton – città della contea di Ringgold, Iowa
 Benton – città della contea di Butler, Kansas
 Benton – capoluogo della contea di Marshall, Kentucky
 Benton – città della parrocchia di Bossier, Louisiana
 Benton – città della contea di Kennebec, Maine
 Benton – charter township della contea di Berrien, Michigan 
 Benton – township della contea di Cheboygan, Michigan 
 Benton – township della contea di Eaton, Michigan 
 Benton – capoluogo della contea di Scott, Missouri
 Benton – città della contea di Grafton, New Hampshire
 Benton – città della contea di Yates, New York
 Benton – borough della contea di Columbia, Pennsylvania
 Benton – township della contea di Columbia, Pennsylvania
 Benton – township della contea di Lackawanna, Pennsylvania
 Benton – capoluogo della contea di Polk, Tennessee
 Benton – città della contea di Lafayette, Wisconsin

Persone
 Brook Benton – cantautore statunitense 
 Dave Benton – musicista estone
 Denée Benton – attrice e cantante statunitense
 Glen Benton – cantante e bassista statunitense
 Mike Benton – ex cestista statunitense
 Morris Fuller Benton – tipografo statunitense
 Robert Benton – regista e sceneggiatore statunitense
 Thomas Hart Benton – pittore statunitense
 Thomas Hart Benton – politico statunitense

Altro
 28601 Benton – asteroide della fascia principale
 Peter Benton – personaggio della serie televisiva E.R. - Medici in prima linea